Jacob Bruun Larsen – calciatore danese
 Laurids Bruun – scrittore danese
 Morten Bruun – ex calciatore e allenatore di calcio danese
 Signe Bruun – calciatrice danese
 Patrick Bruun – storico e numismatico finlandese
 Thomas Bruun Eriksen – ex ciclista su strada danese